Дан () — библейский город; первоначально был под властью финикийского города Сидон и назывался Лаис (евр. Лаиш). Евреи из колена Дана захватили город и назвали его Дан ().

Библейское повествование 
В Библии город описывался как крайний север Земли Израильской (). После распада Израильского царства, первым царём Северного Израильского царства, Иеровоамом, в городе был установлен идол золотого тельца.

Археологические раскопки 

Раскопки города ведутся на территории заповедника Тель-Дан. Среди археологических находок в городе — арочные городские ворота середины XVIII века до н. э. (хананейский период) и стела Тель-Дана 9-го века до н. э. (период Северного Израильского царства).

Стела с надписью на арамейском языке поставлена в городе одним из царей Арама, возможно, Азаилом в честь победы над царем Израиля. Стела из Тель-Дана — наиболее ранний вне-библейский текст с упоминанием дома царя Давида; она рассматривается археологами как несомненное доказательство историчности царя Давида.

Примечания

Ссылки 
 

Города Древнего Израиля
Достопримечательности Израиля
Телли
Книга Судей Израилевых